Schopfloch kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schopfloch, Baden-Württemberg – kommun i Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Schopfloch, Bayern – kommun i Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,